Porto-Novo – stolica Beninu
 Porto Novo – miasto w Republice Zielonego Przylądka
 Porto Novo – jednostka administracyjna z siedzibą w ww. mieście